Дом Ашеров:

 Дом Ашеров (фильм, 1988) — кинофильм по мотивам рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров».
 Дом Ашеров (фильм, 2006)